Microtus mongolicus és una espècie de talpó que es troba a la Xina, Mongòlia i Rússia.

Referències

Enllaços externs 

  

Alexandromys